Javier Ortiz de Zevallos Thorndike (Chorrillos, Lima, Perú, 15 de noviembre de 1917 - ibidem, 15 de mayo de 2014), fue un político, jurista y abogado peruano. Fue diputado por Lima (1956-1962), Presidente de su Cámara (1958-1960) y diputado constituyente (1978-1979).

Biografía 
Su padre fue el diplomático Emilio Ortiz de Zevallos, hijo de Ricardo Ortiz de Zevallos y Tagle, VI marqués de Torre Tagle, y Carmen Vidaurre y Panizo. Su madre fue Mary Thorndike Galup, hija de Ernesto Thorndike Mathieu y Carmela Galup Fuentes.

Es chozno de José Bernardo de Tagle, IV marqués de Torre Tagle (segundo presidente del Perú), de Manuel Lorenzo de Vidaurre, primer presidente de la Corte Suprema, y de Ignacio Ortiz de Zevallos, primer fiscal de la Nación y canciller de Piérola en 1895. 

En 1919, a los dos años, se mudó a Francia debido al puesto diplomático de su padre. Pasó su infancia y adolescencia entre Francia, Italia y Chile. En París estudió la primaria en el Collège Notre Dame de Sainte-Croix de Neuilly. Luego, en Italia vivió en Roma y estudió en el Instituto Marcantonio Colonna y en el Lycée Chateaubriand. Debido a que su padre fue destacado como Cónsul del Perú a Valparaíso, Chile, terminó su secundaria en esta ciudad, en el colegio de los Sagrados Corazones Padres Franceses.

En 1938, regresó a Lima y entró a trabajar en el Banco Italiano (actual Banco de Crédito).

En 1940 ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar Derecho y en 1946 obtuvo su título de abogado.

En 1949, se casó, en San Isidro, con María Modenesi La Rosa. La pareja tuvo cinco hijas: Mónica, Pilar, María Paz, Josefa y Jimena Ortiz de Zevallos Modenesi. 

En 1939, siendo Manuel Prado y Ugarteche presidente del Perú, fue convocado para ser subsecretario de la Secretaría Presidencial en el Palacio de Gobierno. Ejerció ese cargo hasta el año 1945, cuando se produjo la ascensión al poder de  José Luis Bustamante y Rivero, apoyado por una coalición de partidos, entre los que se hallaba el APRA. Luego, en 1946, se desempeñó como secretario del último mariscal del Perú, el general Eloy Ureta. 

En 1947 fundó y presidió el Movimiento Cívico Independiente, agrupación de derecha antiaprista, de la que también formaban parte Pedro G. Beltrán, Luis Felipe Villarán, Pedro Roselló y otros. Luego del asesinato de Francisco Graña Garland, presidente del directorio del diario La Prensa, nació la Alianza Nacional sobre la base del Movimiento Cívico Independiente. Fueron los miembros de este grupo político quienes boicotearon la instalación del parlamento en 1947, desataron una campaña antiaprista desde las páginas de La Prensa y apoyaron el golpe de Estado del general Manuel Odría contra el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero.

En 1948, ya en el poder Odría, Ortiz de Zevallos fue nombrado secretario de la Casa de Gobierno. Por entonces se desempeñó como asesor de La Prensa y fue uno de los impulsores de la fundación del diario Última Hora.  Su cargo palaciego lo asumió, en primera instancia, solo por tres meses, pero Odría le pidió que siguiera como asesor hasta que se resolviera el problema con el general Ernesto Montagne Markholz, momento en el que presentó su renuncia. Al poco tiempo fue deportado a Panamá, donde estuvo entre 1951 y 1954.

Retornó del exilio en el año de 1954. Junto con Manuel Prado Ugarteche fundó el Movimiento Democrático Peruano (MDP), que inicialmente iba a llamarse Movimiento Democrático Pradista, pero fue cambiado para evitar la connotación personalista. De todos modos, más que un partido, se trataba de un grupo político organizado en torno a la figura de Manuel Prado, con miras a las elecciones generales convocadas por Odría, al finalizar el Ochenio, en el proceso de la restauración democrática. Ortiz de Zevallos ofició de secretario nacional de política de dicho movimiento. En 1955 fundó y dirigió el semanario “Hora Gráfica”. 

En las elecciones generales de 1956 triunfó el MDP, siendo electo Manuel Prado como presidente de la República. Por su parte, Ortiz de Zevallos resultó elegido diputado por Lima. Ya en el parlamento, fue elegido tesorero (1956-1957) y presidente de la Cámara de Diputados en dos legislaturas (1958-1959 y 1959-1960). Durante su gestión consiguió que el Congreso aprobase la Declaración de los Derechos Humanos, que el presidente Prado luego ratificó. Junto con Ramiro Prialé, del Partido Aprista, fue gestor de lo que se conoció como el período político de La Convivencia. 

Para las elecciones generales de 1962 fue uno de los principales animadores de la Alianza Democrática, cuya base principal lo constituían el APRA y el MDP, la misma que lanzó la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyo triunfo se frustró por la intervención de los militares, quienes dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1962 y convocaron a nuevas elecciones en 1963, donde resultó triunfador el arquitecto Fernando Belaunde Terry.

En 1964, se instaló en Trujillo, con toda su familia, donde realizó diversas actividades. Trabajó como abogado, fundó y dirigió en 1965 el diario La Gaceta. También se hizo cargo, junto con su hermano Emilio y otros familiares, de la hacienda Buenavista, en el valle de Chao, tierra heredada de su abuelo Ernesto Thorndike Mathieu. 

Pasados los años, Ortiz de Zevallos se presentó como candidato del MDP en las elecciones de 1978 para la Asamblea Constituyente de 1979 convocadas por el general Francisco Morales-Bermúdez y obtuvo uno de los escaños. Dos años después disolvió su partido. Su participación y reflexiones sobre este período están expuestas en dos libros.  Uno publicado en 1979 (Democracia en Acción) y otro que se editó en el 2001 (Mi Palabra en la Constituyente 1979).

Durante el primer gobierno de Alan García, fue nombrado embajador del Perú en Panamá (1986-1989), cargo que había ocupado su padre en 1940. En 1996 fue nombrado Decano de los Presidentes del Congreso del Perú y en el año 2000 fue distinguido como “Vecino Ilustre” por el Municipio de San Isidro.

Publicaciones 

 1945: América frente a la intervención colectiva  
 1956: Javier Ortiz de Zevallos habla sobre política peruana
 1963: Correspondencia entre San Martín y Torre Tagle. Compilaciones de documentos inéditos del General Don José de San Martín al Marqués  Don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle.
 1970: Trujillo y Torre Tagle 
 1976: La democracia peruana presenta pruebas ante el tribunal de la opinión pública.  Impresión en Talleres “Grafital” SCRL.
 1979: Democracia en Acción  1978 – 1979.  Editorial  CDI.  Intervenciones en la Asamblea Constituyente en el Congreso del Perú.
 1982: San Martín y Torre Tagle en la independencia del Perú 
 1982: Mare Nostrum: una división sorpresiva
 1989: El norte del Perú en la independencia: testimonios de San Martín, Bolívar, Torre Tagle.
 1991: 30 años de retroceso: basta. Editorial CDI.	
 1992: Perú – Ecuador: El Tratado de Río de Janeiro. Editado por el Banco Latino.
 1992: Zarumilla: 1941.  Editorial CDI.
 1993: Qué diferencia: Relaciones exteriores del Perú 1960-1993
 1993: Perú:  Ejemplo de Democracia en América Latina. Prólogo de Alberto Ferreyros.
 1995: La victoria de Zarumilla: Homenaje a la Primera División Ligera por su inolvidable acción de armas en julio de 1941
 2001: Mi Palabra en la Constituyente 1979. Prólogo: Enrique Chirinos Soto.

Condecoraciones 
 1957: Gran Oficial de la Orden de Vasco Núñez de Balboa, Panamá.
 1958: Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú.
 1958: Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín, Argentina.
 1959: Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana.
 1959 Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Federal Alemana.
 1959: Gran Cruz de la Orden Orange Nassau, Holanda.
 1967: Gran Oficial de la Orden al Mérito de Chile.
 1988: Gran Cruz y Medalla de Honor de la Orden del Congreso del Perú.
 2000 Comendador de la Legión de Honor de Francia. Ascendido por el presidente Jacques Chirac. Caso único de tres generaciones en una misma familia (abuelo, padre e hijo) que ostentan la Legión de Honor de Francia.

Árbol genealógico

Véase también 
 Congreso de la República del Perú
 Movimiento Democrático Peruano

Referencias

Bibliografía 
 Portal del Congreso del Perú: Presidente de la Cámara de Diputados / Javier Ortiz de Zevallos 
 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 12, OJE/PEÑ. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-161-7

Enlaces externos 
 Caretas

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Familia Ortiz de Zevallos
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Juristas de Perú
Abogados de Perú
Políticos de Perú
Diputados de Perú 1956-1962
Presidentes de la Cámara de Diputados de Perú
Diputados constituyentes de Perú 1978-1980
Comendadores de la Legión de Honor
Orden al Mérito de Chile